Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Butch Walts che ha battuto in finale Gianni Ocleppo 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Peter Fleming (primo turno)
 Corrado Barazzutti (quarti di finale)
 Butch Walts (campione)

 Gianni Ocleppo (finale)
 Jean-François Caujolle (secondo turno)
 Pavel Složil (secondo turno)
 Mark Cox (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1979